Тирар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тирар, Пьер Эмманюэль (1827—1893) — французский политический деятель; премьер-министр Франции (председатель совета министров).
 Тирар, Арман (1899—1975) — французский кинооператор.
 Тирар, Лоран (род. 1967) — французский режиссёр и сценарист, двукратный номинант на премию «Сезар».